Провинция Муган — одна из историко-географических и административных территорий.

История 
Муганский район присутствовал в Сабирабадском и Саатлинском районах. Губернатором провинции был Хасан Хан.

Население 
В 1821 году имелась одна крепость (Галагайын) и 44 деревни (в том числе Бильдик, Улуджали-Халфали, Маммишли, Курканди, Джанган, Первые Ранджбары, Муриды, Вторые Ранджбары, Гарагли, Минбаши, Молла Вайзли, Дамамаягали, Али Султ, Шахадлы, Гуштан, Молдай, Мустафабейли, Хашимханлы, Потулар), населения состояло из 500 семей.

Жители занимались земледелием, скотоводством и хлопководством.

Примечания

Литература 
 
 Дренякин И. Т. Описание Ширвана. 1796 г.

История Азербайджана